Арнаутка може да се отнася за:

 Арнаутка – албанка, жителка на Албания в Османската империя.
 Арнаутка – вид кремъчна пушка от миналото, свързвана с арнаутите.
 Арнаутка – сорт твърда пролетна пшеница и кашата, приготвена от нея.
 Арнаутка – игра, при която участващите се прескачат взаимно; прескачаница, прескочикобила.